wada w etyce
 Wada – stacja kolejowa w Akicie w prefekturze Akita
 Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)

Zobacz też 

 wada bizantyjska
 wada przejściowa
 wada trwała
 wada drewna
 wada postawy
 wada serca
 wada wrodzona
 wada wymowy
 wada wzroku
 wada oświadczenia woli
 wada rzeczy sprzedanej